Паклин — фамилия; имеет женскую форму Паклина.
 Паклин, Сергей Владимирович (род. 1981) — белорусский хоккеист, защитник.
 Паклин, Игорь Васильевич (род. 1963) — советский и киргизский прыгун в высоту, вице-чемпион мира, чемпион Европы.

Топонимы 
 Паклин — департамент в Аргентине в составе провинции Катамарка.
 Паклин — деревня, Частинский район, Пермский край, Россия